Brutalism is het eerste studioalbum van de Britse postpunk band Idles.

Nummers

Muziekalbum uit 2017